

Села 
 Попівка — Полтавська область, Полтавський район, Диканська селищна громада (до 2020 — Диканський район)
 Попівка — Полтавська область, Полтавський район, Карлівська міська громада (до 2020 — Карлівський район)
 Попівка — Полтавська область, Полтавський район, Опішнянська селищна громада (до 2020 — Зіньківський район)